Сорма:

 Сорма (река, впадает в Муромское озеро)
 Сорма (приток Большого Цивиля)
 Сорма (приток Шумшевашки)
 Сорма — деревня в Сысольском районе Республики Коми.